|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Formule V8 3.5 2016
|-
| vorige: 2015 || volgende: 2017 ||
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Kampioenschap  
|}

Het Formule V8 3.5-seizoen 2016 was het negentiende Formule V8 3.5-seizoen en het eerste onder deze naam, nadat Renault Sport de steun aan het kampioenschap aan het eind van 2015 opzegde. Het seizoen bestond uit 18 races, verdeeld over 9 ronden. Regerend kampioen Oliver Rowland is overgestapt naar de GP2 Series en verdedigde zijn titel niet.

Tom Dillmann werd de eerste Formule V8 3.5-kampioen met een overwinning in de laatste race op het Circuit de Barcelona-Catalunya, wat genoeg was om zijn concurrent Louis Delétraz voorbij te gaan in het kampioenschap. Arden Motorsport werd kampioen bij de teams.

Teams en coureurs

Rijders veranderingen 
 Van team veranderd
 René Binder: Pons Racing → Lotus
 Louis Delétraz: Comtec Racing → Fortec Motorsports
 Tom Dillmann: Jagonya Ayam with Carlin → AVF
 Yu Kanamaru: Pons Racing → Teo Martín Motorsport
 Roy Nissany: Tech 1 Racing → Lotus
 Aurélien Panis: Tech 1 Racing → Arden Motorsport
 Matthieu Vaxivière: Lotus → SMP Racing
 Beitske Visser: AVF → Teo Martín Motorsport

 Nieuw/teruggekeerd in FV83.5
 Giuseppe Cipriani: Auto GP (Ibiza Racing Team) → Durango Racing Team
 Matevos Isaakyan: Eurocup Formule Renault 2.0 (JD Motorsport) → SMP Racing
 Vitor Baptista: Euroformula Open (RP Motorsport) → RP Motorsport
 Johnny Cecotto jr.: GP2 Series (Hilmer Motorsport/Carlin/Trident) → RP Motorsport
 Pietro Fittipaldi: Europees Formule 3-kampioenschap (Fortec Motorsports) → Fortec Motorsports

 Uit de FV83.5
 Philo Paz Patric Armand: Pons Racing → GP2 Series (Trident)
 Bruno Bonifacio: International Draco Racing → Renault Sport Trophy (Oregon Team)
 Will Bratt: Pons Racing → ?
 Meindert van Buuren: Lotus/Pons Racing → Renault Sport Trophy (V8 Racing)
 Tio Ellinas: Strakka Racing → ?
 Pietro Fantin: International Draco Racing → ?
 Alex Fontana: Pons Racing → Blancpain GT Series Endurance Cup (Garage 59)
 Sean Gelael: Jagonya Ayam with Carlin → GP2 Series (Jagonya Ayam Campos Racing)
 Jazeman Jaafar: Fortec Motorsports → Blancpain GT Sprint Series Cup/Blancpain GT Series Endurance Cup (HTP Motorsport)
 Nicholas Latifi: Arden Motorsport → GP2 Series (DAMS)
 Gustav Malja: Strakka Racing → GP2 Series (Rapax)
 Roberto Merhi: Pons Racing → FIA World Endurance Championship (Manor)
 André Negrão: International Draco Racing → Indy Lights (Schmidt Peterson Motorsports)
 Oliver Rowland: Fortec Motorsports → GP2 Series (MP Motorsport)
 Marlon Stöckinger: Lotus → Blancpain GT Sprint Series Cup/Blancpain GT Series Endurance Cup (ISR)
 Dean Stoneman: DAMS → Indy Lights (Andretti Autosport)
 Nyck de Vries: DAMS → GP3 Series (ART Grand Prix)
 Nick Yelloly: Lotus → ?
 Nikita Zlobin: Pons Racing → Euroformula Open (Teo Martín Motorsport)

 Tijdens het seizoen
 Voorafgaand aan het raceweekend op het Circuit Paul Ricard werd de Venezolaan Johnny Cecotto jr. vervangen door de Pool Artur Janosz bij het team RP Motorsport. In het weekend op Silverstone was deze auto niet bezet, maar in het racewekeend op de Red Bull Ring stapte de Italiaan Marco Bonanomi in bij het team. In het raceweekend op het Autodromo Nazionale Monza werd de auto bezet door de Brit William Buller. Voor de laatste twee raceweekenden van het seizoen op het Circuito Permanente de Jerez en het Circuit de Barcelona-Catalunya werd Buller vervangen door zijn landgenoot Jack Aitken.
 Tijdens het raceweekend op Jerez keert het team Comtec Racing terug in het kampioenschap met de Australiër Thomas Randle als coureur.

Teams veranderingen 
 Het Franse team DAMS heeft het kampioenschap verlaten om zich te concentreren op de Formule E en hun nieuwe GP3-team. Deze inschrijving is overgenomen door het Spaanse team Teo Martín Motorsport.
 Het Italiaanse team International Draco Racing heeft een punt gezet achter hun raceactiviteiten. Deze inschrijving is overgenomen door het Russische team SMP Racing.
 Het Franse team Tech 1 Racing heeft het kampioenschap verlaten. Deze inschrijving is overgenomen door het Durango Racing Team.
 Het Italiaanse team RP Motorsport is nieuw in het kampioenschap.
 Het Britse team Carlin is uit het kampioenschap gestapt om zich te concentreren op de GP2. Ook Pons Racing neemt niet meer deel aan het kampioenschap om zich te richten op hun Moto2-team.

Races 
 Op 17 oktober 2015 werd de Formule V8 3.5-kalender van 2016 bekend. De ronden op het Circuit Paul Ricard, het Autodromo Nazionale Monza en het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn nieuw, terwijl de ronden op het Circuit de Monaco, de Nürburgring en het Circuit Bugatti zijn geschrapt. Op 8 maart 2016 werd bekend dat de laatste twee raceweekenden van plaats zouden wisselen. De kalender telt 18 races.

Kampioenschap

Coureurs

Teams

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.

Autosport in 2016
2016